

Judaïsme 
 Au commencement (hébreu בראשית Bereshit)  est la première section hebdomadaire du cycle annuel de lecture de la Torah.

Films 
 Batman : Le Commencement, le titre québécois de Batman Begins, un film américano-britannique de Christopher Nolan, sorti en 2005 ;
 L'Exorciste : Au commencement, un film d'horreur américain de Renny Harlin sorti en 2004 ;
 Massacre à la tronçonneuse : Le Commencement, un film américain de Jonathan Liebesman sorti le  ;
 Commencement, un film de Steve Albrezzi prévu pour 2013.

Lieu 
 Baie du Commencement, une baie de l'État de Washington, aux États-Unis.

Autre 
 Commencement Speech